Gato est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Gato est l'homme de main d'Hazel. Il aide ce dernier à tuer les yokais (en général, après que Hazel lui a donné des ordres explicites et dit ) afin que Hazel puisse absorber leur âmes et ainsi les exterminer. Les âmes des yôkais ainsi tués peuvent aussi servir à régénérer son corps mort. 

Bien que selon ses propres dires, il obéit aveuglement par contrainte, il n'hésite pas à faire sentir à Hazel qu'il n'est pas d'accord quand il lui donne un ordre contraire à ces convictions... ou prend du temps à l'exécuter comme exécuter le jeune yokai dans le chapitre et/ou épisode 20 de Reload Gunlock

Histoire personnelle 

Gato vivait tranquillement dans l'Amérique du Togenkyo jusqu'à ce que des colons viennent et commencent à massacrer le gibier. L'auteur s'est ici inspiré de faits historiques. En effet, à cause des colons anglais, les bisons d'Amérique du nord auraient très bien pu disparaître.

Un jour pas comme les autres, les colons s'attaquèrent à sa tribu. Bien que déterminé à protéger les siens, Gato mourut à cause de la différence d'armement entre les colons et les indiens. Le grand esprit décide d'intervenir en le faisant revenir à la vie et augmente de plus sa force physique. Grâce à cette force, Gato parvient à se venger. Le grand esprit demande alors à Gato de poser sa main sur le front de l'un des colons mort. Gato est alors transporté en Angleterre où il ne met pas longtemps à trouver la colline où se trouve Hazel. 

Afin de s'assurer que Gato n'a plus de haine en lui, le grand esprit décide de demander à Gato de tuer Hazel. Mais Gato hésite et tire involontairement sur Hazel. Ce dernier tombe tué sur le coup. Gato pose sa main sur son front et comme avec le colon il voit les éveénements passés. Pris de remords en voyant le passé tragique de Hazel, il décide de l'aider en demandant au grand esprit de le ramener la vie comme il l'a fait pour lui il y a peu.

Mais si Hazel revient, le monstre qui est en lui va encore le manipuler et utiliser sa haine comme avec les yokais morts autour d'eux sur la colline.

Le grand esprit explique alors que, pour réaliser ce souhait, il faut que ce soit son âme qui soit à l'intérieur d'Hazel. En effet, comme l'âme de Gato est liée au grand esprit, ce dernier peut empêcher le monstre qui a maudit Hazel de nuire. Gato accepte. Le grand esprit entre dans le corps de Gato avec l'âme du colosse, puis utilise les âmes des yokais pour guérir les blessures d'Hazel et introduire un monstre dans le corps de Gato.

Le grand esprit explique ensuite à Gato comment manipuler son corps à distance grâce au pouvoir du monstre. Enfin, il modifie la mémoire d'Hazel pour que ce dernier croit qu'il a gagné contre Gato et qu'il ne voit pas la cicatrice sur sa poitrine.

Quelque temps plus tard, Hazel et Gato partent en pèlerinage pour débarrasser le monde des monstres (mais aussi et surtout pour trouver quelqu'un qui pourrait aider Hazel à se débarrasser de sa haine). Le quelqu'un en question se révèlera être Genjo Sanzo qui, comme son petit singe Son Goku semble avoir .

Relations avec les autres personnages 
Avec Sanzo
En se rendant compte que Sanzo pourrait sauver Hazel, Gato décide de profiter du fait qu'il a quitté les autres pour lui demander son aide. Sanzo acceptera d'aider Hazel à la fin de Reload Gunlock

Avec Goku, Gojyo et Hakkai
Gato semble assez indifférent aux autres membres de la bande de Sanzo. C'est surtout vrai dans l'anime. En revanche, dans le manga, on le voit devenir plus ou moins ami avec Goku et être sensible au cadeau de ce dernier.

Avec Kôgaiji, Ririn Yaone et Dokukakuji
Gato semble indifférent à la bande de Kôgaiji. Cependant, il refuse de tuer Ririn dans l'épisode 20 (on le voit même reborder son lit dans l'épisode 17). Il a par ailleurs choisi de continuer à recharger son arme alors qu'il aurait pu achever Dokukakuji dans l'épisode 18 de Reload Gunlock.

La relation de Gato avec les autres est marquée par une compassion extrême, et c'est son dévouement pour essayer de sauver Hazel qui va convaincre Sanzo, Hakkai, Gojyo et Goku de sauver Hazel en le vainquant au cours d'un combat! Gato parle relativement peu (même pour un personnage secondaire). 

Personnage de Saiyuki